Labergement kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Labergement-Sainte-Marie, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Labergement-lès-Seurre, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Labergement-lès-Auxonne, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Labergement-Foigney, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,